Уильям Роберт Скотт (; 31.08.1868 — 3.04.1940) — английский экономист,  в Университете Глазго в 1915—1940 годах.

Биография 
Уильям родился в Ома графства Тирон 31 августа 1868 года в семье Чарльза Скотта из Лиснамалларда (Ома), выходцев мельников и земледельцев, которые поселились в Ирландии в 1720-х годах.

Закончил Тринити-колледж (Дублин) со степенью бакалавра искусств в 1889 году. Скот получил премию Рея и был первым старшим модератором по логике и этике. В 1891 году он получил степень  в Тринити-колледже.

В Дублине работал внештатным учителем и писателем в 1891—1896 годах.
Свою преподавательскую деятельность начал в Сент-Эндрюсском университете в качестве ассистента профессора моральной философии в 1896—1901 годах. Был также лектором политической экономии в 1898—1915 годах в Сент-Эндрюсе. В 1900 году был удостоен докторской степени PhD. В 1915 году он был назначен Адам Смитовским профессором политической экономии в Университете Глазго и оставался на этой должности до 1940 года.

Скотт был авторитетом в работах экономиста Адама Смита. Он был президентом  в 1928 году,  в 1931—1934 годах и  в 1935—1937 годах. Он также был мемориальным лектором Джевонса в Университетском колледже Лондона в 1916—1918 годах, служил в ряде правительственных комитетах, был председателем Комитета по рыбной промышленности в 1931 году.

Скотт умер 3 апреля 1940 года.
 Семья
Скотт женился на Элис (умерла в 1929 году), у них остались сын и дочь.

Награды 
За свои заслуги Уильям Скот был неоднократно награждён:
 1902 — почётный  от Тринити-колледж (Дублин);
 1915 — выбран членом Британской академии.

Библиография 
 An Introduction to Cudworth’s Treatise Concerning Eternal and Immutable Morality; with Life of Cudworth and a Few Critical Notes (Longmans, 1891).
 A simple history of ancient philosophy, 1894
 Scott W. R. James Arbuckle and His Relation to the Molesworth-Shaftesbury School/ Mind, Vol. 8, No. 30, Apr., 1899, — pp. 194—215.
 Francis Hutcheson: His Life, Teaching and Position in the History of Philosophy — Cambridge University Press, 1900.
 W. R. Scott The records of a Scottish cloth manufactory at New Mills, Haddingtonshire, 1681—1703, 1905
 Scottish Economic Literature to 1800 (W. Hodge and Co., 1911).
 The constitution and finance of English, Scottish and Irish joint-stock companies to 1720, 1910—1912
 ''Report to the Board of Agriculture for Scotland on Home Industries in the Highlands and Islands, 1914.
 Problems of Peace after War/The Jevons Memorial Lecture — Cambridge University Press, 1917—1918.
 Scott W. R. William Cunningham, 1849—1919 — 1920
 Scott W. R., Cunnison J. The Industries of the Clyde Valley during the War — Clarendon Press, 1924.
 Adam Smith as Student and Professor — Jackson, 1937.

Примечания 

Члены Британской академии
Президенты Королевского экономического общества
Президенты Общества экономической истории